Châtres – comune francese situato nel dipartimento dell'Aube nella regione del Grand Est
 Châtres –  comune francese situato nel dipartimento della Dordogna nella regione della Nuova Aquitania
 Châtres – comune francese situato nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France